Demaría ist der Familienname folgender Personen:

 Alejandro Demaría (1904–1968), argentinisch-italienischer Fußballspieler und -trainer
 Attilio Demaría (1909–1990), argentinisch-italienischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Demaria
 De Maria